Iparhi Logos (, ) — другий сольний альбом грецької співачки Єлени Папарізу, який вийшов 12 серпня 2006 року під ліцензією лейблу Sony BMG Greece. 1 грудня 2006 року альбому присуджено платиновий сертифікат на Iera Odos 30, де Папарізу виступила в дуеті із Пасхалісом Терзісом. 22 травня 2007 року відбулось перевидання альбому під назвою Iparhi Logos: Platinum Edition, ця версія містила бонусні CD-сингли.

Список композицій

Оригінальне видання

Platinum Edition (2007)

Історія видання

Позиції в чартах

Посилання 
 Офіційний сайт Єлени Папарізу 
 Офіційний сайт IFPI Greece 

Альбоми Єлени Папарізу
Музичні альбоми 2006